Helvéti mohou označovat:
 Helvéti, přesněji Helvéciové – starověký keltský kmen na území dnešního Švýcarska
 helvéti – příslušníci kalvinismu
 Helvéti – dnešní Švýcaři